Jean de Florette : roman de Marcel Pagnol, premier volet du diptyque L'Eau des collines.
 Jean de Florette : film de Claude Berri (1986), d'après le roman éponyme.